«Dammit Janet!» () — пятнадцатая серия второго сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 13 июня 2000 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 15 июля 2002 года на канале Рен-ТВ.

Сюжет 

Озабоченная тем, что Стьюи плохо общается с другими детьми, Лоис отправляет малыша в ясли (), где он постоянно находится в окружении детишек своего возраста. Лоис скучает без Стьюи и Брайан предлагает ей выйти на работу.

Питер предлагает своей жене устроиться стюардессой, чтобы иметь возможность бесплатно летать по всему миру. С помощью связей Куэгмайера Лоис получает эту работу. Её новая работа нелегка, а Питер тем временем путешествует в Австралию на один день.

Подслушав хвастовство Питера о своих бесплатных путешествиях, Лоис тащит мужа прямо в самолёте в туалет, чтобы выяснить отношения. Пока они там ругаются, их самолёт угоняют на Кубу. Поскольку у них нет документов, Питер и Лоис добираются до Флориды на плотах вместе с кубинскими беженцами.

Тем временем в яслях Стьюи влюбляется в девочку Жанет: он ухаживает за ней и поёт ей серенады. Однако его любовь безответна, а в конце эпизода Жанет разбивает малышу сердце тем, что, как оказалось, она хотела получить от него лишь печенье.

Создание 
Авторы сценария: Мэтт Уйцман и Майк Бэркер.

Режиссёр: Берт Ринг.

Приглашённые знаменитости: Моу Коллинс, Кэмрин Мэнхейм и Хэйли Осмент.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода — пародия на музыкальный номер «» из фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975).
 Мотив, который напевает Стьюи, сгребая листья — вступление к песне «Ещё Один Отдал Концы» (1980) группы «Queen».
 Для Жанет Стью поёт серенаду «Ты Заставляешь Почувствовать Меня Таким Молодым» (1946) Фрэнка Синатры.
 Питер рассуждает о Курте Кобейне, о наркотиках, которые он принимал, и о его жене Кортни Лав.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304101503/http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/2/15/

Серии «Гриффинов»